Horsley (Derbyshire), een plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
 Horsley (Gloucestershire), een plaats in het Engelse graafschap Gloucestershire
 Horsley (Northumberland), een plaats in het Engelse graafschap Northumberland